République steht für

Metrostationen in Frankreich
 République (Métro Paris)
 République (Métro Rennes)
Weiteres 
 République (Luftschiff), französisches Militärluftschiff